Ісфара:
 Ісфара — місто в Таджикистані, Согдійський вілоят.
 Ісфара — річка в Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані, притока Сирдар'ї.